Wufeng – powiat autonomiczny w prowincji Hubei w Chinach
 Wufeng – dzielnica miasta Taizhong na Tajwanie
 Wufeng – gmina w powiecie Xinzhu na Tajwanie